И́горь Трояно́вский:

 Трояновский, Игорь Александрович (1934—2020) — советский и российский журналист, писатель. Главный редактор журнала "Религия в СССР". Сын Трояновского Александра Антоновича.
 Трояновский, Игорь Григорьевич (род. 1944) — советский и российский радиоинженер, поэт. Главный специалист Института земной коры СО РАН.
 Трояновский, Игорь Дмитриевич (род. 1953) — советский военный (артиллерист), российский поэт и переводчик.
 Трояновский, Игорь Евгеньевич (1937—1995) — советский и российский учёный в области механики. Доктор физико-математических наук, профессор. Правнук Евгения Трояновского. Примечания